Долинська сільська рада — орган місцевого самоврядування в різних регіонах України:

 Долинська сільська рада — Донецька область, Слов'янський район
 Долинська сільська рада — Запорізька область, Бердянський район
 Долинська сільська рада — Запорізька область, Гуляйпільський район
 Долинська сільська рада — Запорізька область, Запорізький район
 Долинська сільська рада — Запорізька область, Токмацький район
 Долинська сільська рада — Івано-Франківська область, Тлумацький район
 Долинська сільська рада — Київська область, Обухівський район
 Долинська сільська рада — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Долинська сільська рада — Одеська область, Ананьївський район
 Долинська сільська рада — Одеська область, Ренійський район
 Долинська сільська рада — Одеська область, Саратський район
 Долинська сільська рада — Тернопільська область, Теребовлянський район
 Долинська сільська рада — Херсонська область, Чаплинський район